Onderdistrict in Indonesië
 Tebing (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Karimun in de provincie Riouwarchipel
Plaats in Indonesië
 Tebing (Melinting), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Tebing (Kelapa),  een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Barat (West-Banka) in de provincie Banka-Billiton (Bangka-Belitung) in Indonesië
 Tebing (Tebing), een plaats in het bestuurlijke gebied Karimun in de provincie Riouwarchipel